Distinguished Service Order, zie Orde van Voorname Dienst (Verenigd Koninkrijk) voor de oorspronkelijke, Britse/Gemenebestvariant of Orde van Voorname Dienst (doorverwijspagina) voor andere varianten
 SV DSO, een voetbalclub uit Zoetermeer
 HV DSO, een handbalvereniging uit Den Helder
 DSO/Ultrajectum, voetbalclub uit Utrecht
 Digital Sampling Oscilloscope, een digitale oscilloscoop
 Digitaal Stelsel Omgevingswet, de toekomstige opvolger van het digitale Omgevingsloket ten behoeve van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 Days Sales Outstanding, het aantal dagen dat de facturen gemiddeld openstaan. Dit wordt berekend door: Openstaand bedrag binnen de vervaltermijn / Totale omzet in de meetperiode X aantal dagen van de meetperiode.